Музей Пио-Кристиано, Музей христианского искусства папы Пия IX, или  Пио-христианский музей  ()  — художественный музей в составе комплекса «Музеи Ватикана».

История создания и экспозиция музея 
Музей предназначался для размещения свидетельств о христианских общинах Рима первых веков нашей эры; некоторые экспонаты были взяты из  коллекции Museo Sacro, или Христианского музея, основанного Бенедиктом XIV в Ватиканской апостольской библиотеке  в 1756 году.

Музей  основан в 1854 году  по распоряжению папы Пия IX и вначале  располагался в Латеранском дворце.  В XIX  веке многие свидетельства о деятельности  раннехристианских  общин и произведения искусства II — VI веков — резные мраморные саркофаги,  рельефные стелы, скульптуры, фрагменты росписей, эпиграфику  — находили в римских катакомбах. Некоторые экспонаты были взяты из римских церквей, они украшали атриумы и галереи  клуатров. Для  систематизации находок и решений об их  музеефикации  в 1852 году была создана специальная Папская комиссия по священной археологии.

Многие находки  передавали в Христианский музей Пия  по соображениям  сохранности. Критерии  оценок и экспонирования были  разработаны известным археологом, исследователем римских катакомб  Джованни Баттистой Де Росси, которому в то время было немногим более тридцати лет, и археологом, членом ордена иезуитов, Джузеппе Марки.  Саркофаги с образами христианской символики  были размещены в большой галереи Латеранского дворца  и  разделены на группы по иконографии,  библейским сюжетам и хронологии. Де Росси занимался также изучением христианского лапидария (собрания раннехристианской эпиграфики) с сотнями надписей, в основном на могильных плитах. 

В 1963 году по распоряжению папы Иоанна XXIII   Пио-христианский музей  вместе с музеем  Музеем Григориано профано и Миссионерским этнологическим музеем  был перенесен из Латеранского дворца в Ватикан. Для этого было построено новое здание, открытое для публики в 1970 году.

В коллекции музея особое внимание привлекают саркофаги, украшенные рельефами  на античные сюжеты, получившими новое символическое значение: певец Орфей или «Добрый Пастырь с заблудшей овцой» на плечах — Христос,  Адонис — пророк Иона, эроты или путти — ангелы.  Изображения не потеряли своей эстетической ценности в период раннего христианства, однако главным стало их символическое значение. К известным произведениям коллекции относится скульптура Доброго пастыря IV века.
Наиболее известные саркофаги:
 Саркофаг св. Сабины (II век). Изображены эпизоды из Нового Завета и апокрифические рассказы из жизни св. Петра.
 Саркофаг двух братьев — 350 г.
 Догматический саркофаг (другое название: Саркофаг двух заветов) — 325—350 гг. Изображена Ветхозаветная Троица в виде трех мужей, Представлены сцены из Ветхого и Нового Заветов.
 Саркофаг Доброго пастыря (см. на иллюстрации).

Примечания

Литература

См. также 
 Палеохристианский саркофаг
 Музей собора св. Петра

Ссылки 
 The Vatican: spirit and art of Christian Rome (англ., см. с. 224-234)
 

Музеи Ватикана
Катакомбы Рима